Sprudel steht bzw. stand für:
 Kohlensäurehaltiges Wasser, siehe Sprudel (Trinkwasser)
 Geysir
 ehemaliges, Mitte der 1980er-Jahre angelegtes Wasserspiel im Stadtwald Eilenriede in Hannover, siehe Großer Teich (Eilenriede)